Штенгель () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Штенгель, Георг (1584—1651) — немецкий философ, богослов, иезуит.
 Штенгель, Франциска (1801—1843) — немецкая писательница.
 Штенгель, Фридрих Иоахим (1694—1787) — немецкий архитектор эпохи барокко.
 Штенгель, Фёдор Фёдорович (1746—1830) — немецкий и российский придворный архитектор.
 Штенгель, Эдмунд (1845—1935) — немецкий историк литературы.